А́рнис Фри́дрихович Ка́рклинь (Карклиньш; ; 1924 — ?) — рижский рабочий, Герой Социалистического Труда (1971). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1924 году в Москве. По национальности — латыш. После получения среднего образования, служил в Красной армии и участвовал в Великой Отечественной войне.

Демобилизовавшись в 1947 году, после чего приехал в Ригу (Латвийская ССР, ныне Латвия). С 1947 по 1948 год работал монтёром Рижской радиотрансляционной сети, а с 1948 года и до выхода на пенсию — токарем-расточником на Рижском заводе «Автоэлектроприбор». Участвовал в наставничестве по подготовке молодых рабочих, делился с ними своим опытом работы.

5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию автомобильной промышленности Арнису Фридриховичу Карклиню было присвоено звание Героя Социалистического Труда с награждением орденом Ленина и медалью «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР с 7-го по 10-й созыв (1967—1985 годы).

Проживал в Риге. По имеющимся источникам дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Медаль «Серп и молот» (5 апреля 1971 — № 16129);
 Орден Ленина (5 апреля 1971 — № 402958);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985);
 ряд прочих медалей

Примечания 

Танкисты Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 10-го созыва
Герои Социалистического Труда в Латвии